Ladwig ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ladwig, deutscher Fußballspieler der 1910er Jahre
 Arthur Ladwig (1902–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Bernd Ladwig (* 1966), Professor für politische Theorie am Otto-Suhr-Institut (OSI) der Freien Universität Berlin
 Désirée Ladwig (* 1964), deutsche Professorin und Wissenschaftlerin
 Eberhard Ladwig (1923–2006), deutscher Botaniker
 Harald Ladwig (1902–1945), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Manfred Ladwig, deutscher Fernsehjournalist
 Peter Ladwig (* 1952), deutscher Songwriter, Gitarrist und Sänger, Mitglied der Band Fargo
 Roland Ladwig (1935–2014), deutscher Maler
 Simone Ladwig-Winters (* 1955), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Stephanie Ladwig (* 1966), deutsche Juristin und Politikerin
 Uwe Ladwig (* 1962), deutscher Musiker und Autor
 Werner Ladwig (1899–1934), deutscher Dirigent

Siehe auch:
 Ladewig